Orle se poate referi la:

Comuna Orle, Zagreb, Croația
 Dolnje Orle, sat din comuna Sevnica, Slovenia
 Gornje Orle, sat din comuna Sevnica, Slovenia
Orle, Škofljica, Slovenia
 Orle, Grudziądz, sat din Voievodatul Kuyavian-Pomeranian, Polonia
 Orle, Nakło, sat din Voievodatul Kuyavian-Pomeranian, Polonia
 Orle, Radziejów, sat din Voievodatul Kuyavian-Pomeranian, Polonia
 Orle, Wejherowo, sat din Voievodatul Pomerania, Polonia
 Orle, Kościerzyna, sat din Pomerania, Polonia
 Orle, Pomerania de Vest, sat din nord-vestul Poloniei
 Orlé, sat din Asturia, Spania

Vezi și
Orlea, Olt
Orlea Nouă, Olt